

Caratteristiche tecniche
È un'ala destra.

Carriera
È cresciuto nel settore giovanile del .

Ha esordito fra i professionisti il 1º settembre 2018 disputando con l' l'incontro di Primera B Nacional vinto 1-0 contro l'.

Collegamenti esterni